Tempio della Vittoria  – tempio greco a Termini Imerese
Tempio della Vittoria  – sacrario dei caduti della Grande Guerra a Milano
Tempio della Vittoria  – nome antico della chiesa di San Giorgio al Corso a Reggio Calabria
Tempio della Vittoria  – Aedes Victoria, edificato sul colle Palatino, Roma
Tempio della Vittoria – Tempio dei caduti, a San Pellegrino Terme
Tempietto della Vittoria – tempietto con una copia della Vittoria alata di Brescia presso il Vittoriale degli italiani, a Gardone Riviera